Un overhead est un coup au badminton
 Overhead est un groupe musical français
 En informatique, temps perdu ou données supplémentaires dans des servitudes annexes (lancement d'un processus, transcodage, chiffrement...).